Натаниэль Аркан (; род. , Эдмонтон) — канадский актёр индейского происхождения, наиболее известный своими работами в телесериалах «Ранчо „Хартленд“», «Блэкстоун» и «К северу от 60-й».

Биография 
Родился и воспитывался в Эдмонтоне, столице Альберты. На протяжении всей жизни опорой для Натаниэля являются его мать и прадедушка. У Натаниэля также есть дочь Триша и двое сыновей, Джейден и Гриффен. Хорошо известен благодаря своей первой главной роли в канадском сериале «К северу от 60-й», где он играл в течение трёх сезонов Уильяма Макнила, сообразительного и проблемного подростка. В 1997 году он был номинирован на премию «Джемини» в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана в драматическом сериале» за эпизод Traces and Tracks.

Фильмография

Награды и номинации 
Награды
 1996 —  — лучший актёр (Сериал «К северу от 60-й», эпизод Traces and Tracks)
 2005 —  — лучшая мужская роль второго плана («Джонни Тутолл»)
 2016 — Индейский кинофестиваль в Сан-Франциско — лучший игровой короткометражный фильм (Sister, Daughter)

Номинации
 1997 — Премия «Джемини» — лучшая мужская роль второго плана в телесериале («К северу от 60-й», эпизод Traces and Tracks)
 2003 — Премия «Рози» — лучший актёр провинции Альберта (за фильм «100 дней в джунглях»)
 2010 — Индейский кинофестиваль в Сан-Франциско — лучшая мужская роль (Two Indians Talking)
 2010 — Фестиваль аборигенного кино в Виннипеге — лучшая мужская роль (Two Indians Talking)
 2012 — Премия «Рози» — лучшая мужская роль, исполненная актёром из провинции Альберта (сериал «Блэкстоун»)
 2016 — Индейский кинофестиваль в Сан-Франциско — лучшая мужская роль второго плана (The Northlander)

Примечания

Ссылки 
 Kiss Dust Pictures
 

Кри